Hamerský potok ist der Name folgender Gewässer in Tschechien:

 Hamerský potok (Nežárka), Nebenfluss der Nežárka
 Hamerský potok, Nebenfluss der Mies, siehe Hammerbach (Mies)
 Hamerský potok (Zwittebach), Zufluss des Zwittebachs (Svitávka)